Vilađo del Sole ima više značenja:
 Vilađo del Sole (Imperija)
 Vilađo del Sole (Leče)
 Vilađo del Sole (Monca i Brijanca)
 Vilađo del Sole (Vičenca)